Borrowdale ist der Name:

 eines Tals und einer civil parish in der Grafschaft Cumberland in England, siehe Borrowdale
 eines Tals in der Grafschaft Westmorland in England, siehe Borrowdale (Westmorland)
 eines Vororts von Harare in Zimbabwe, siehe Borrowdale (Harare)
 für ein Transportschiff der First Fleet, siehe Borrowdale (Schiff)